Gas natural, combustible fòssil d'ús general;
 Gas natural liquat, Gas natural liquat per al seu transport a grans distàncies;
 Gas natural comprimit, combustible embotellat d'ús en vehicles;
 Gas natural vehicular, combustible d'ús vehicular;
Per a l'empresa
 Gas Natural (empresa)